ТМБ — многозначная аббревиатура:
 ТМБ — тяжёлый морской бомбардировщик, морской тяжёлый бомбардировщик
 ТМБ — тетраметилбензидин
 ТМБ — транспортно-монтажная баржа
 ТМБ — Тюменско-Московская биржа
 Тмб — Тамбов
 ТМБ — внутренний код аэропорта «Донское»
 ТМБ — система «Тартаковера — Макогонова — Бондаревского» (шахматы)
 ТМБ — марка противотанковой мины

См. также 
 ТМБК — Тавдинский микробиологический комбинат
 ТМБТ — товары мировой биржевой торговли
  — аббревиатура латиницей